Elżbieta Romanowa (1709–1762) – cesarzowa Rosji
 Elżbieta Aleksiejewna Romanowa, Ludwika Badeńska (1779–1826) – księżniczka Badenii, cesarzowa Rosji jako żona cesarza Aleksandra I
 Elżbieta Aleksandrowna Romanowa (1806–1808) – cesarzówna rosyjska
 Elżbieta Michajłowna Romanowa (1826–1845) – wielka księżna Rosji i księżniczka Nassau
 Elżbieta Fiodorowna Romanowa, Elżbieta Heska (1864–1918) – wielka księżna Rosji, święta prawosławna